Aleksandr Winokurow – radziecki scenograf animacji.
 Aleksandr Winokurow – kazachski kolarz.